Odenberg bezeichnet einen Berg in Deutschland:

 Odenberg (381,2 m), im Westhessischen Bergland bei Gudensberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Odenberg ist der Familienname von:
 Christina Odenberg, lutherische Bischöfin in Schweden
 Mikael Odenberg, schwedischer Verteidigungsminister

Siehe auch:
 Odenburg
 Oderberg (Begriffsklärung)